Iso Kirvessaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Iso Kirvessaari (ö i Varkaus), Norra Savolax, 
 Iso Kirvessaari (ö i Nordöstra Savolax), Norra Savolax, 

Robotskapade Finlandförgreningar